Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 9. und 11. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Der Kubaner Iván Pedroso wurde zum vierten Mal in Folge Weltmeister. Im Vorjahr war er auch Olympiasieger geworden. Er gewann vor dem US-Amerikaner Savanté Stringfellow. Bronze ging an den Portugiesen Carlos Calado.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Unter den gültigen Sprüngen gab es nur einen einzigen mit einer Windunterstützung über dem zulässigen Wert. Beim besten Sprung des viertplatzierten US-Amerikaners Miguel Pate auf 8,21 m betrug der Rückenwind 2,7 m/s.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
9. August 2001, 21:10 Uhr

28 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 8,15 m. Zwei Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den zehn nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 7,83 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Weitspringer:

Finale 
11. August 2001, 14:30 Uhr

Video 
 Long Jump Final W:M WC Edmonton 2001 auf youtube.com, abgerufen am 13. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 24. Juli 2020
 Men Long Jump Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 13. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Long Jump, Edmonton 2001, S. 173 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 13. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton